Пейпе́н-д'Ег, Пейпен-д'Еґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південний схід від Парижа, 60 км на північ від Марселя, 65 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 260 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 643,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пейпен-д'Ег на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пейпен-д'Ег на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз